Стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 были сыграны дома и на выезде. Первые матчи состоялись 11 и 12 октября 2012 года, а ответные - 15 и 16 октября 2012 года. Семь победителей попали в финальный турнир в Израиле.

Жеребьевка 
Жеребьевка стыковых матчей прошла 14 сентября 2012 года в Ньоне, Швейцария, в которой были определены семь пар и порядок матчей дома и в гостях. Семь команд с наивысшим турнирным коэффициентом попали в корзину для сеяных команд и были посеяны с несеяными командами. Команды из одной группы не могли оказаться в одной паре.

Коэффициент каждой команды был вычислен по следующей формуле:
 40% от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013.
 40% от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2011.
 20% от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2009.

Состав корзин был следующим:

Результаты матчей 
|}

Первые матчи

Ответные матчи 

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир